EAI steht für:
 Enterprise Application Integration, Integration von verschiedenen Applikationen auf unterschiedlichen Plattformen zu Geschäftsprozessen
 Electronic Arts Intermix
 Engineering Animation, Inc., ehemaliges US-amerikanisches Unternehmen für Visualisierungssoftware
 Euro Award Index
 Electronic Associates
 External Authoring Interface

Abkürzung